Татарський кінний дивізіон - кінний дивізіон сформований з кримських татар у Криму 24 листопада 1918 році  входив до складу Добровольчої армії. З 6 грудня 1918 року командир ротмістр Халіл-Беков до 10 січня 1919, з 26 лютого 1919 року Звєрєв.

Джерела  
 swolkov.org/blog/blog26.htm
Історія Криму